ADI:

 Ассоциация промышленного дизайна (Италия)
 Amalgamated Dynamics